Giorno della Costituzione danese – festa nazionale danese
 Giorno della Costituzione norvegese – festa nazionale norvegese
 Giorno della Costituzione – festa della Federazione russa
Giorno della Costituzione tedesca
Costituzione della Repubblica Italiana
Costituzione della Repubblica cinese